На́бережна ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Набережна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
 Набережна вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни);
 Набережна вулиця — вулиця в Дарницькому районі (Бессарабочка);
 Набережна вулиця — вулиця в Дарницькому районі (Осокорки).
 Набережна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 У місті Миколаїв:
 Набережна вулиця — вулиця в Заводському районі;
 Набережна вулиця — вулиця в Центральному районі;
 2-а Набережна вулиця.
 У місті Полтава:
 Набережна вулиця — вулиця у Київському районі;
 Набережна вулиця — вулиця у Подільському районі.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Набережна вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 У місті Чернігів:
 1-а Набережна вулиця;
 2-а Набережна вулиця.

 Набережна вулиця — зникла вулиця Києва, існувала на Трухановому острові.
 Набережна вулиця — зникла вулиця Києва, існувала в Микільській Борщагівці.

Вулиці